Сидар Гроув има више значења:
 Сидар Гроув (Флорида)
 Сидар Гроув (Нови Мексико)
 Сидар Гроув (Њу Џерзи)
 Сидар Гроув (Висконсин)
 Сидар Гроув (Западна Вирџинија)
 Сидар Гроув (Индијана)